TriBeCa eller Tribeca can syfta på:

 Tribeca - område på Manhattan i New York i USA
 Tribeca (TV-serie) - TV-dramaserie producerad av Robert De Niro och Jane Rosenthal
 Tribeca Film Festival - en filmfestival, grundad 2002
 Subaru Tribeca - en crossover utility vehicle
 Tribeca (musikgrupp) - svenskt elektroband bestående av Lasse Lindh and Claes Björklund.